Graselli ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Graselli (1856–1922), österreichische Tänzerin
 Franz Josef Graselli (1853–1929) österreichischer Theaterschauspieler
 Gisela Graselli-Magnus (1864-nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin